Bosznia-Hercegovina
Kozarac, falu Prijedor községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Kozarac Keskend falu horvát neve Laskafalu (Čeminac) községben Eszék-Baranya megyében
Kozarac falu Gvozd községben, Sziszek-Monoszló megyében